Tordo ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Tordo (* 1948), portugiesischer Sänger
 Jean Tordo (1927–2017), französischer Jazzmusiker
 Jean-François Tordo (* 1964), französischer Rugby-Union-Spieler
 João Tordo (* 1975), portugiesischer Schriftsteller, Journalist, Übersetzer und Drehbuchautor